"Prostu z Mostu" – tygodnik
 Prosto z mostu (program telewizyjny) na antenie Tele5